

Pessoas
David G. Classon
John Classon Miller

Localidades
Classon (Santa Fé)

Veja também
Clason

Desambiguação